Dit is een lijst van rivieren in Roemenië.

Langste rivieren

Meer rivieren 
 Almaș
 Argeș
 Arieș
 Barcău
 Bârlad
 Bega
 Bistra
 Bistrița (Moldavië)
 Bistrița (Transsylvanië)
 Buzău
 Caraș
 Cibin
 Crasna
 Crișul Alb
 Crișul Negru
 Crișul Repede
 Dâmbovița
 Donau (Roemeens: Dunăre)
 Hârtibaciu
 Ialomița
 Jijia
 Jiu
 Moldova
 Mostiștea
 Mureș
 Neajlov
 Nera
 Olt
 Olteț
 Pogăniș
 Prahova
 Proet
 Râmna
 Siret
 Sitna
 Someș
 Someșul Cald
 Someșul Mare
 Someșul Mic
 Someșul Rece
 Suceava
 Târnava
 Târnava Mare
 Târnava Mică
 Teleorman
 Timiș
 Tisza (Roemeens: Tisa)
 Trotuș
 Tutova
 Vedea
 Vișeu
 Zăbala
 Zeletin

 
Roemenië
Rivieren